Slovo Vysočina může mít několik významů:

geografické označení
 Vysočina (geomorfologie) – pojem z oblasti geomorfologie
 Kraj Vysočina – územněsprávní jednotka vyššího stupně (kraj) České republiky
 Česká vysočina – geomorfologická provincie Hercynských pohoří
 Českomoravská vrchovina, lidově Vysočina, – pohoří Českého masivu, geomorfologická oblast České vysočiny
 Vysočina (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Guyanská vysočina – jihoamerické pohoří
 Středoruská vysočina – pohoří rozkládající se mezi Ruskem a Ukrajinou
 Highland (Skotská vysočina) – správní oblast ve Skotsku

gastronomie
 Vysočina (salám) – uzenářský výrobek, salám
 Vysočina (odrůda jablek) – česká odrůda jablek

kultura
 Hitrádio Vysočina – česká rozhlasová stanice
 Vysočina (nakladatelství) – bývalé české nakladatelství

ostatní
 Vysočina (vlak) – rychlíkový vlak Českých drah
 Most Vysočina – most na dálnici D1 nad Velkým Meziříčím
 FC Vysočina Jihlava – moravský fotbalový klub hrající 1. českou fotbalovou ligu

Externí odkazy